L’Organisation Internationale de Protection Civile abrégé OIPC, (en anglais , abrégé ICDO) , est une organisation intergouvernementale de protection civile.

Historique

Membres

États membres

États observateurs

Membres affiliés

Notes et références

Références

Voir aussi

Lien externe 
 

Association ou organisme ayant son siège dans le canton de Genève
Organisme fondé en 1931
Protection civile